Mill Bay può riferirsi a:

 Canada
Mill Bay – nella Columbia Britannica

 Irlanda del Nord
Mill Bay – nella contea di Antrim

 Inghilterra
Millbay – area nella zona portuale di Plymouth nella contea del Devon